Тулостома (Tulostoma) — рід грибів родини Agaricaceae. Назва вперше опублікована 1794 року.

Поширення та середовище існування 
В Україні зустрічаються 
 Tulostoma brumale
 Tulostoma fimbriatum
 Tulostoma giovanellae
 Tulostoma kotlabae

Гелерея

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Tulostoma відносять 208 офіційно визнаних видів:

Примітки